Statler steht für:

 Statler, Figur aus der Muppet-Show, siehe Waldorf und Statler
 The Statler Brothers, US-amerikanische Gesangsgruppe
 Statler Hills, Gebirgszug in Antarktika
 Statler Hotels, US-amerikanische Hotelkette
 (9536) Statler, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Hotel Statler
 Stattler